Shilong peut désigner :

Patronymie 
 Erzhu Shilong, un officier chinois du .
 Mo Shilong, un peintre chinois du .

Toponymie 
 Shilong une ville de la préfecture de Dongguan.
 District de Shilong dans la province du Henan.

Voir aussi 
 Shillong